Plaats in Indonesië
 Karangduren (Bobotsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karangduren (Sawit), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Karangduren (Sokaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karangduren (Tengaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Karangduren (Pakisaji), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java